Julio Acosta García (n. 1872) – politico costaricano
 Julio García – allenatore di calcio
 Julio García Mera (n. 1972) – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Julio García (n. 1975) – rugbista ed allenatore di rugby a 15 argentino
 Julio César García Mezones (n. 1981) – calciatore peruviano
 Julio César García (n. 1987) – pugile messicano